

Geografia

Canillas de Abajo – comune della provincia di Salamanca
Canillas de Aceituno – comune della provincia di Malaga
Canillas de Albaida – comune della provincia di Malaga
Canillas de Esgueva – comune della provincia di Valladolid
Canillas de Río Tuerto – comune della provincia di La Rioja

Altro
Canillas – stazione della metropolitana di Madrid